Hughenden kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hughenden (ort i Australien), Queensland, Flinders,

Kanada 

 Hughenden, Alberta, ort,

Storbritannien 

 Hughenden (parish), England, Buckinghamshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar